Finał Pucharu Polski w piłce nożnej mężczyzn sezonu 2021/2022 – mecz piłkarski kończący rozgrywki 68. edycji Pucharu Polski oraz mający na celu wyłonienie triumfatora tych rozgrywek, który został rozegrany 2 maja 2022 roku na PGE Narodowym w Warszawie, pomiędzy Lechem Poznań a Rakowem Częstochowa.

W latach 2014–2019 finały Pucharu Polski były rozgrywane na Stadionie Narodowym w Warszawie w Dzień Flagi (2 maja). W latach 2020 oraz 2021 roku z powodu pandemii COVID-19, zmieniono miejsce finału na Arenę Lublin w Lublinie, gdzie w roku 2021 spotkanie - po raz pierwszy w historii rozgrywek - rozegrano bez udziału publiczności. Od 2022 roku ponownie Finał Pucharu Polski został rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Szczegóły meczu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Polski w sezonie 2021/2022 – rozgrywki szczebla centralnego.

2022
Lech Poznań
Raków Częstochowa
2022 w polskim sporcie